Haft Tappeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Haft Tappeh (ort i Iran), Khuzestan, 
 Kūh-e Haft Tappeh, berg, Teheran, 

Robotskapade Iranförgreningar